Хосе Эдуардо Дербес (; род. 14 апреля 1992, Мехико) — мексиканский актёр теленовелл, сын актрисы Виктории Руффо.

Биография 
Хосе Эдуардо Дербес родился в артистической семье. Его мать — известная мексиканская актриса Виктория Руффо, отец — актёр-комик Эухенио Дербес. Сёстры его матери работают на телевидении: Марсела занималась выпуском передач в эфир,  — ведущая нескольких программ. Именно на её детской передаче  Хосе Эдуардо впервые появился на экране в возрасте нескольких месяцев. Популярной актрисой была его бабушка по отцовской линии — Сильвия Дербес, так же с миром кино связаны: сестра  (род. 1987), брат  (род. 1991), кузина Сильвия Эухения и мачеха Алессандра Росальдо.

В детстве Хосе Эдуардо проводил много времени на съёмочной площадке и в театре, где работали его родители. В одном из интервью Виктория отмечала, что сын «хулиган» и «… весь в отца. Даже внешне».

В 1996 году родители расстались. В 2001 году вышла его мать вышла замуж за мексиканского политика Омара Файяда, а в августе 2004 года родила близнецов — Викторию и Ануара. В 2014 году у его отца и Алессандры Росальдо также появился ребёнок — дочь Айтана Дербес.

Хосе Эдуардо начал свою актерскую карьеру в 1999 году, участвуя в телевизионной программе своего отца.

В 2012 году Дербес дебютировал в качестве актёра в подростковой теленовелле «Мисс XV» производства Педро Дамиана. Его следующая работа в теленовелле «Qué pobres tan ricos» (2013—2014) принесла ему премию TVyNovelas как лучшему молодому актёру.

Фильмография

Теленовеллы

Программы 
  (1999) — Аарон (Эпизод «De con padre»)
  (2004) — гость.

Радио 
 La casa de los Niños (2004—2006)
 En la mañana con la Ruffo (2012—2014)

Премии

TVyNovelas

Примечания